SAN Swiss Arms AG švicarski je proizvođač vatrenog oružja.

Proizvodi 
SG 550
SIG GL 5040

Švicarske tvrtke
Proizvođači oružja i vojne opreme